Багдад

Багдад — місто, столиця Іраку
 Багдад — аеропорт у Багдаді 
 Багдад — вілайєт Османської імперії
 Багдад — мухафаза в Іраку

Багдад — переписна місцевість, штат Аризона
 Багдад — переписна місцевість, штат Флорида

Багдад — селище в Узбекистані

Інше 
 Багдад — фільм 1949 року, режисер Чарльз Лемонт 
 «Багдад» - 5-та механізована дивізія Республіканської гвардії Іраку (1980-2003 роки)